Gribojedow – zespół muzyczny
 Aleksandr Gribojedow – rosyjski dramatopisarz i dyplomata
 Kanał Gribojedowa – kanał w Sankt Petersburgu